DSIM steht für:
 Dachverband Schweizer Interim-Manager
 Deutsche Schach-Internetmeisterschaft

Abkürzung